Китайська Суперліга 2005 — 46-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном ввосьме став Далянь Шиде.

Клуби

Турнірна таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2005
Китай
2005 у китайському спорті